Le Born kan syfta på:
 Le Born, Haute-Garonne
 Le Born, Lozère